Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1976 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1976. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Vojens - 15 sierpnia 1976

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1976
1976 w sporcie żużlowym
1976 w Danii